San Cornelio può indicare alcuni santi della Chiesa cattolica:
 san Cornelio, vescovo di Imola e santo romano del IV-V secolo
 san Cornelio, ventunesimo papa della Chiesa cattolica
 san Cornelio, centurione romano
 san Cornelio, martire con altri compagni a Catania